Misdemeanor — двенадцатый студийный альбом британской рок-группы UFO, выпущенный в 1985 году.

Об альбоме 
В 1983 году после окончания тура в поддержку альбома Making Contact UFO распались. В 1984 году вокалист Фил Могг и басист Пол Грэй, который выступал с группой во время последнего тура, решают собрать новую группу. Сначала планировалось создать группу с другим названием. Вскоре к ним присоединяются барабанщик Робби Фрэнс и гитарист Томми Макклендон, известный как Атомик Томми М. В итоге музыканты решают выступать и записываться под названием UFO. Вскоре к группе присоединяется гитарист и клавишник Пол Рэймонд. Перед записью альбома уходит барабанщик Робби Фрэнс, вместо него приглашают Джима Симпсона, бывшего барабанщика Magnum. В таком составе и записан альбом. Звучание группы на альбоме меняется к популярному в 80-х стадионному року.

Список композиций

Участники записи 
 Фил Могг — вокал
 Томми «Атомик Томми М.» Макклендон — гитара
 Пол Рэймонд — гитара, клавишные
 Пол Грэй — бас-гитара
 Джим Симпсон — ударные
 Ник Таубер — продюсер

Позиция в чартах 
Альбом

Сингл

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы UFO
Альбомы Chrysalis Records